

Toponymie

de la voïvodie de Mazovie
 Budy Michałowskie est un village dans la powiat de Grodzisk Mazowiecki
 Budy Michałowskie est un village dans la powiat de Grójec